SWEEPS-11 — газовый гигант, вращающийся вокруг звезды SWEEPS J175902.67−291153.5 в Галактическом центре. Открыт транзитным методом SWEEPS в 2006 году.

Ссылки 
 The Extrasolar Planet Encyclopaedia — SWEEPS-11 b
 

Экзопланеты, открытые в 2006 году
Газовые гиганты
Экзопланеты, открытые SWEEPS
Горячие юпитеры
Планеты-гиганты